A Equipe Iemenita de Copa Davis representa Iêmem na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Yemen Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Iemenita)

Iemem